Bear Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bear Mountain (Alabama)
 Bear Mountain (Kenai Peninsula Borough, Alaska, 1202 m)
 Bear Mountain (Kenai Peninsula Borough, Alaska, 988 m)
 Bear Mountain (Nome Census Area, Alaska)
 Bear Mountain (Prince of Wales-Hyder Census Area, Alaska)
 Bear Mountain (Sitka, Alaska)
 Bear Mountain (Yukon-Koyukuk Census Area, Alaska, 1558 m)
 Bear Mountain (Yukon-Koyukuk Census Area, Alaska, 350 m)
 Bear Mountain (Yukon-Koyukuk Census Area, Alaska, 384 m)
 Bear Mountain (Yukon-Koyukuk Census Area, Alaska, 484 m)
 Bear Mountain (Yukon-Koyukuk Census Area, Alaska, 495 m)
 Bear Mountain (Yukon-Koyukuk Census Area, Alaska, 841 m)
 Bear Mountain (Gila County, Arizona)
 Bear Mountain (Greenlee County, Arizona)
 Bear Mountain (Yavapai County, Arizona, 1973 m)
 Bear Mountain (Yavapai County, Arizona, 2208 m)
 Bear Mountain (Cleburne County, Arkansas)
 Bear Mountain (Logan County, Arkansas)
 Bear Mountain (Montgomery County, Arkansas)
 Bear Mountain (Polk County, Arkansas)
 Bear Mountain (Searcy County, Arkansas)
 Bear Mountain (Archuleta County, Colorado)
 Bear Mountain (Douglas County, Colorado)
 Bear Mountain (Fremont County, Colorado)
 Bear Mountain (Gunnison County, Colorado)
 Bear Mountain (Hinsdale County, Colorado)
 Bear Mountain (Jackson County, Colorado, 3004 m)
 Bear Mountain (Jackson County, Colorado, 3538 m)
 Bear Mountain (Jefferson County, Colorado)
 Bear Mountain (Larimer County, Colorado)
 Bear Mountain (San Juan County, Colorado)
 Bear Mountain (Summit County, Colorado)
 Bear Mountain (Fairfield County, Connecticut)
 Bear Mountain (Litchfield County, Connecticut)
 Bear Mountain (Georgia)
 Bear Mountain (Bonner County, Idaho)
 Bear Mountain (Custer County, Idaho)
 Bear Mountain (Idaho County, Idaho)
 Bear Mountain (Calaveras County, Kalifornien)
 Bear Mountain (Fresno County, Kalifornien, 1022 m)
 Bear Mountain (Fresno County, Kalifornien, 2881 m)
 Bear Mountain (Kern County, Kalifornien)
 Bear Mountain (Lake County, Kalifornien)
 Bear Mountain (Modoc County, Kalifornien)
 Bear Mountain (Monterey County, Kalifornien)
 Bear Mountain (Santa Clara County, Kalifornien)
 Bear Mountain (Shasta County, Kalifornien)
 Bear Mountain (Siskiyou County, Kalifornien, 1766 m)
 Bear Mountain (Siskiyou County, Kalifornien, 1952 m)
 Bear Mountain (Tulare County, Kalifornien)
 Bear Mountain (Tuolumne County, Kalifornien)
 Bear Mountain (Ventura County, Kalifornien)
 Bear Mountain (Kentucky)
 Bear Mountain (Aroostook County, Maine)
 Bear Mountain (Oxford County, Maine, 329 m)
 Bear Mountain (Oxford County, Maine, 367 m)
 Bear Mountain (Oxford County, Maine, 972 m)
 Bear Mountain (Penobscot County, Maine, 227 m)
 Bear Mountain (Penobscot County, Maine, 236 m)
 Bear Mountain (Penobscot County, Maine, 387 m)
 Bear Mountain (Piscataquis County, Maine)
 Bear Mountain (Somerset County, Maine, 180 m)
 Bear Mountain (Somerset County, Maine, 715 m)
 Bear Mountain (Washington County, Maine)
 Bear Mountain (Franklin County, Massachusetts, 304 m)
 Bear Mountain (Franklin County, Massachusetts, 471 m)
 Bear Mountain (Michigan)
 Bear Mountain (Douglas County, Missouri)
 Bear Mountain (Reynolds County, Missouri)
 Bear Mountain (Deer Lodge County, Montana)
 Bear Mountain (Glacier County, Montana)
 Bear Mountain (Jefferson County, Montana)
 Bear Mountain (Meagher County, Montana)
 Bear Mountain (Phillips County, Montana)
 Bear Mountain (Nevada)
 Bear Mountain (Carroll County, New Hampshire)
 Bear Mountain (Cheshire County, New Hampshire)
 Bear Mountain (Grafton County, New Hampshire)
 Bear Mountain (Catron County, New Mexico)
 Bear Mountain (Colfax County, New Mexico)
 Bear Mountain (Grant County, New Mexico, 2051 m)
 Bear Mountain (Grant County, New Mexico, 2448 m)
 Bear Mountain (San Miguel County, New Mexico)
 Bear Mountain (Taos County, New Mexico)
 Bear Mountain (Clinton County, New York)
 Bear Mountain (Essex County, New York, 390 m)
 Bear Mountain (Essex County, New York, 502 m)
 Bear Mountain (Essex County, New York, 694 m)
 Bear Mountain (Hamilton County, New York)
 Bear Mountain (Orange County, New York)
 Bear Mountain (St. Lawrence County, New York, 514 m)
 Bear Mountain (St. Lawrence County, New York, 520 m)
 Bear Mountain (St. Lawrence County, New York, 653 m)
 Bear Mountain (St. Lawrence County, New York, 761 m)
 Bear Mountain (Warren County, New York)
 Bear Mountain (Jackson County, North Carolina)
 Bear Mountain (Wilkes County, North Carolina)
 Bear Mountain (Latimer County, Oklahoma)
 Bear Mountain (McCurtain County, Oklahoma)
 Bear Mountain (Douglas County, Oregon)
 Bear Mountain (Jackson County, Oregon)
 Bear Mountain (Lane County, Oregon, 1119 m)
 Bear Mountain (Lane County, Oregon, 1859 m)
 Bear Mountain (Lane County, Oregon, 945 m)
 Bear Mountain (Wallowa County, Oregon)
 Bear Mountain (Wheeler County, Oregon)
 Bear Mountain (Adams County, Pennsylvania)
 Bear Mountain (Carbon County, Pennsylvania)
 Bear Mountain (Centre County, Pennsylvania)
 Bear Mountain (Monroe County, Pennsylvania)
 Bear Mountain (Schuylkill County, Pennsylvania)
 Bear Mountain (Sullivan County, Pennsylvania)
 Bear Mountain (South Dakota)
 Bear Mountain (Eastland County, Texas)
 Bear Mountain (Gillespie County, Texas)
 Bear Mountain (Jack County, Texas, 334 m)
 Bear Mountain (Jack County, Texas, 438 m)
 Bear Mountain (Jeff Davis County, Texas, 1970 m)
 Bear Mountain (Jeff Davis County, Texas, 2209 m)
 Bear Mountain (Llano County, Texas)
 Bear Mountain (Bennington County, Vermont)
 Bear Mountain (Essex County, Vermont)
 Bear Mountain (Rutland County, Vermont, 1159 m)
 Bear Mountain (Rutland County, Vermont, 685 m)
 Bear Mountain (Windsor County, Vermont, 912 m)
 Bear Mountain (Windsor County, Vermont, 941 m)
 Bear Mountain (Amherst County, Virginia)
 Bear Mountain (Highland County, Virginia, 1076 m)
 Bear Mountain (Highland County, Virginia, 1360 m)
 Bear Mountain (Chelan County, Washington)
 Bear Mountain (Clallam County, Washington)
 Bear Mountain (Ferry County, Washington)
 Bear Mountain (Okanogan County, Washington)
 Bear Mountain (Pacific County, Washington)
 Bear Mountain (Snohomish County, Washington)
 Bear Mountain (Stevens County, Washington)
 Bear Mountain (Whatcom County, Washington, 1295 m)
 Bear Mountain (Whatcom County, Washington, 2416 m)
 Bear Mountain (Big Horn County, Wyoming)
 Bear Mountain (Carbon County, Wyoming, 2285 m)
 Bear Mountain (Carbon County, Wyoming, 3039 m)
 Bear Mountain (Goshen County, Wyoming)
 Bear Mountain (Natrona County, Wyoming)

Siehe auch:
 Big Bear Mountain